Jakymiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung meist Akimowka []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Jakymiwka (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj

Oblast Charkiw:
 Jakymiwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky

Oblast Cherson:
 Jakymiwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk

Oblast Dnipropetrowsk:
Jakymiwka (Solone), Dorf im Rajon Solone
Jakymiwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk

Oblast Kirowohrad:
 Jakymiwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
 Jakymiwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska

Oblast Saporischschja:
Jakymiwka, Siedlung städtischen Typs im Rajon Melitopol
Jakymiwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Winnyzja:
Jakymiwka (Oratiw), Dorf im Rajon Oratiw

Siehe auch:
 Rajon Jakymiwka
 Akimowka